Ningchegu (kinesiska: 宁车沽) är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 40 kilometer öster om stadens centrum. Antalet invånare är .

Runt Ningchegu är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tanggu,  km söder om Ningchegu. Trakten runt Ningchegu består till största delen av jordbruksmark. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina